Га́нза () може значити:

 Ганза — унія вільних німецьких «ганзейських міст».
 «Ганза» — німецький футбольний клуб з Ростока.
 Люфтганза (Lufthansa) — найбільша німецька авіакомпанія